Sessions (The Beatles), een muziekalbum van The Beatles dat nooit is uitgegeven
 Sessions (This Condition), een ep van This Condition
 Sessions (film), een tv-film van Richard Pearce uit 1983 met Veronica Hamel
 Sessions (miniserie), een miniserie uit 1991 met Elliott Gould en Michael McKean
 Roger Sessions, Amerikaans componist
 Jeff Sessions, Amerikaans politicus
 John Sessions, Schots acteur